Чемпіонат світу з баскетболу 1978 року — восьмий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив на Філіппінах з 1 жовтня по 14 жовтня 1978 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 9-14 місця 
Підсумкова таблиця

Результати

Кваліфікація 1-8 місця 
Підсумкова таблиця

Результати

Фінальний раунд 
Матч за 7 місце
 -  74:92
Матч за 5 місце
 -  94:96
Матч за 3 місце
 -  86:85
Фінал
 -  82:81 ОТ

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Крешимир Чосич
 Дражен Даліпагич
 Драган Кічанович
 Оскар Шмідт
 Володимир Ткаченко 

MVP —  Дражен Даліпагич

Посилання 
 Маніла 1978 
 Історія чемпіонатів 
 Історія чемпіонатів. 1978 

Чемпіонати світу з баскетболу
1978 у баскетболі
Жовтень 1978